(2266) Чайковский () — астероид внешней части главного пояса, который был открыт 12 ноября 1974 года советским астрономом Людмилой Черных в Крымской обсерватории и назван в честь великого русского композитора  Петра Ильича Чайковского.

См. также 
 Список астероидов (2201—2300)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Людмилой Черных
Астероиды, названные в честь людей
Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Пётр Чайковский